Азиатский клубный чемпионат сезона 1993/1994 — 13-й розыгрыш трофея для чемпионов стран Азиатской конфедерации.

Результаты

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Финальный турнир 
Матчи финального турнира состоялись в Бангкоке, Таиланд. От участия в финальном раунде отказались «Аль-Шабаб» и «Виктори».

Группа 1

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1993/94
Футбол в Азии в 1993 году
Футбол в Азии в 1994 году